Santini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Santini (1922–1993), italienischer Regisseur und Filmproduzent
 Alessandro Santini (Komponist) (wirkte im 18. Jahrhundert), italienischer Komponist und Kapellmeister
 André Santini (* 1940), französischer Politiker
 Ange Santini (* 1959), französischer Politiker

 Carlo Santini (* 1946), italienischer Klassischer Philologe
 Dalmazio Santini (1923–2001), US-amerikanischer Komponist
 Fausto Santini (* 1987), Schweizer Leichtathlet
 Fortunato Santini (genannt Abbé; 1777–1861), römischer Theologe, Komponist und Musiksammler
 Francesco Santini (1809–1860), italienischer Palio-Meister
 Giacomo Santini (* 1941), italienischer Politiker
 Giovanni Santini (1787–1877), italienischer Astronom und Mathematiker
 Ivan Santini (* 1989), kroatischer Fußballspieler
 Jacques Santini (* 1952), französischer Fußballtrainer und -spieler
 James David Santini (1937–2015), US-amerikanischer Politiker
 Johann Blasius Santini-Aichl (1677–1723), böhmischer Architekt und Maler 
 José Fernández Santini (* 1939), peruanischer Fußballtrainer und -spieler
 Jorge Santini (* 1960), puerto-ricanischer Politiker
 Milton Santini (1913–1994), US-amerikanischer Delfintrainer
 Nilmari Santini (1959–2006), puerto-ricanische Judoka
 Philippe Santini (* 1950), französischer Unternehmer
 Pierre Santini (* 1938), französischer Schauspieler und Regisseur
 Roland Santini (* 1947), Schweizer Feld- und Hallenhandballspieler
 Steven Santini (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Santini bezeichnet ferner:
 (4158) Santini, ein Hauptgürtelasteroid

Siehe auch:
 The Great Santini